Zühlke ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Zühlke (* 1949), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Dietrich Zühlke (1925–1983), deutscher Geograph
 Ernst Zühlke (1895–1976), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Hartmut Zühlke (1936–2019), deutscher Biochemiker
 Helmut Zühlke (* 1948), deutscher Arzt und Chirurg der Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
 Steffen Zühlke (* 1965), deutscher Ruderer
 Tim Zühlke (* 1979), deutscher Bahnradsportler und Radsport-Trainer

sowie der Name des Unternehmens:
 Zühlke Technology Group